Kõrgessaare kan syfta på:

Hohenholm – småköping på Dagö i Estland, ()
Kõrgessaare kommun – före detta kommun på Dagö i Estland.
Kõrgessaare, Võrumaa – by i sydöstra Estland. 
Kõrksaar – ö i Pärnumaa i sydvästra Estland.